Юджель () — турецкая фамилия

Известные носители:
 Юджель, Али (1930—1981) — турецкий борец вольного и греко-римского стилей.
 Юджель, Дениз (род. 1973) — германский и турецкий журналист.
 Юджель, Джан (1926—1999) — один из выдающихся поэтов Турции XX столетия, журналист, переводчик.
 Юджель, Кеклик (род. 1968) — голландский политик, член парламента.
 Юджель, Тахсин (1933—2016) — турецкий писатель, переводчик и литературный критик.
 Юджель, Угур (род. 1957) — турецкий киноактёр, продюсер и режиссёр.
 Юджель, Хасан Али (1897—1961) — турецкий политик политик, министр образования в 1938—1946 годах.